Дженерали Лейдис Линц 2012 е 26-ото издание на Дженерали Лейдис Линц. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в австрийския град Линц от 8 до 14 октомври. Петра Квитова трябва да защитава титлата си, но поради присъствието на Виктория Азаренка няма как да вземе участие в турнира. На двойки Марина Еракович и Елена Веснина са победителки от Дженерали Лейдис Линц 2011, но не се включват в схемата.

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка (Шампион)
  Ана Иванович (четвъртфинал)
  Доминика Цибулкова (отказва се поради контузия в рамото)
  Луцие Шафаржова (1 кръг)
  Юлия Гьоргес (Финал)
  Янина Викмайер (отказва участие)
  Тамира Пашек (1 кръг)
  Сабине Лисицки (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Анна-Лена Грьонефелд /  Квета Пешке
  Юлия Гьоргес /  Барбора Захлавова-Стрицова
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал, отказват се)
  Вера Душевина /  Алиця Росолска (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Дженерали Лейдис Линц